Dávid Sándor (1937) sportújságíró, kardvívó
Dávid Sándor (1953) színművész, énekes 
Dávid Sándor (1966) vitorlázó